Ę, ę (E с огонэком) — буква расширенной латиницы. В настоящее время употребляется в литовском и польском языках и в фонетических записях нескольких автохтонных языков Америки, таких как навахо или язык западных апачей.

Использование

Литовский язык 
Ę — 8-я буква литовского алфавита. В литовском языке эта буква называется э носовая (). Предназначена обозначать назализированный звук там, где раньше исторически находился дифтонг en.

Польский язык 
В польском языке буква Ę (е носовое) — восьмая в алфавите, называется  и читается:
 как носовая гласная  с дополнительным согласным /ɰ̃/ или /w̃/ перед согласными z, ż, s, sz, rz, ch, h,
 как  перед согласными b и p,
 как  перед согласными d и t,
 как  перед согласными g и k,
 как  (pięć) или  (pięść) перед мягкими согласными j, ń, ś, ź, ć,
 как польская буква «е»  в конце слов,
 как [эн] или [ен]  во всех остальных случаях.

Не употребляется в начале слова.

Этимологически восходит к малому юсу (Ѧѧ).

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки 

Литовский алфавит
Польский алфавит